Bathypora är ett släkte av mossdjur. Bathypora ingår i familjen Electridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Bathypora